En français, le mot se est un pronom personnel (exemple : il  lève).
 En musique, le Se (chinois : 瑟 ) est un ancien instrument chinois de la famille des cithares ;
 En chimie Se est le symbole du sélénium, élément chimique que l'on trouve dans des minerais mais aussi en petite quantité chez les humains et les animaux (oligo-élément) ;
 Se était un magazine suédois de reportage photo.

Abréviation

L'abréviation SE peut signifier :
 Son Éminence ;
 Son Excellence ;
 Sans étiquette ;
 Sud-Est ;
 Système d'exploitation.

Sigle
Le sigle SE peut signifier :
 Système d'exploitation ;
 Social engineering (Ingénierie sociale) ;
 Société d'exploitation (souvent confondu avec SEM, société d'économie mixte) ;
 Société européenne ou Societas Europaea ;
 Syndicat des enseignants-UNSA (ou SE-UNSA) ;
  ;
 Sergipe, un État du Brésil ;
 Statistiques Estonie (Eesti Statistika), un organisme estonien ;
 Seringue Électrique ;
 STM European, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS.
 SE, maison d'édition de Milan, Italie

Code
Le code SE peut signifier :
 SE, code de la province de Séville, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole ;
 SE, Seychelles, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 .se (code pays) fait référence à la Suède, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) ;
 se (code de langue) fait référence au same du Nord (une langue same), selon la norme ISO 639-1).

Code
Symbole chimique